Der Kanton Lure-1 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lure, im Département Haute-Saône und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Lure.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lure01